Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Apia International Sydney) van 2012 vond plaats van zondag 8 tot en met vrijdag 13 januari 2012 in de Australische stad Sydney. Het was de 120e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de Wit-Russin Viktoryja Azarenka. De als derde geplaatste Azarenka versloeg in de finale titelverdedigster Li Na uit China, die als vierde was geplaatst, met 6-2, 1-6 en 6-3.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste Tsjechisch-Sloveense duo Květa Peschke & Katarina Srebotnik nadat ze in de finale het Amerikaanse koppel Liezel Huber & Lisa Raymond wisten te verslaan met 6-1, 4-6 en [13-11] (match-tiebreak).

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2012 trok 89.924 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
  Toernooischema WTA

Sydney 2012
Sydney